Jonas Nahimana – ex calciatore ruandese
 Jonathan Nahimana – calciatore burundese
 Papa Claude Nahimana – calciatore burundese
 Shasiri Nahimana – calciatore burundese